Dorfbrunnen steht für

 Dorfbrunnen (Hannover), aus privaten Spenden Ende des 20. Jahrhunderts gestiftete Brunnen-Skulptur des Künstlers Bernd Maro in Groß-Buchholz
 Dorfbrunnen (Massenbachhausen), 1985 errichtete Brunnenanlage im öffentlichen Raum

Siehe auch: